Ernest Brooks peut faire référence à :
 Ernest Walter Brooks (1863–1955)
  (1878–après 1936), photographe britannique
  (1884–?), joueur de rugby à XIII
 Ernest H. Brooks, photographe américain, fondateur du Brooks Institute
Homonymie de personnes